Гидо () — испанская фамилия. Известные носители:
 Гидо, Алехандро (род. 1994) — американский футболист.
 Гидо, Хосе Мария (1910—1975) — аргентинский юрист и политик.